Marsh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Othniel Charles Marsh
 Alan C. Marsh
 Janet E. Marsh
 Millard Caleb Marsh
 Paul M. Marsh
 Terence L. Marsh